Ньютон (округ, Арканзас)
Ньютон (округ, Джорджія)
Ньютон (округ, Індіана)
Ньютон (округ, Міссісіпі)
Ньютон (округ, Міссурі)
Ньютон (округ, Техас)